Madame de Miramion
 Fanny de Beauharnais